Alex Grossmann – fisico croato naturalizzato francese
 Carl Großmann – assassino seriale tedesco
 Hannes Grossmann – batterista tedesco
 Henryk Grossman – economista, storico, accademico ed attivista politico tedesco
 Horst Großmann – militare tedesco
 Katja Grossmann – sciatrice alpina svizzera
 Marcel Grossmann – matematico svizzero
 Siegfried Großmann – calciatore austriaco
 Robin Grossmann – hockeista su ghiaccio svizzero
 Valmond Maurice Grossmann, noto come Val Guest – regista, sceneggiatore e attore britannico
 Wassilij Grossmann – giornalista e scrittore sovietico